La sigla QB può indicare:

Sigle 
 q.b. – Quanto basta, indicazione di quantità in una ricetta.

Codici 
 QB – codice ISO 3166-2:LY di Al Qubbah (Libia)
 QB – codice ISO 3166-2:MU di Quatre Bornes (Mauritius)

Informatica 
 QB – abbreviazione di QuickBASIC

Sport 
 QB – nei ruoli del football americano, quarterback